Lang von Langen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lang von Langen (1868–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Ingo Lang von Langen (1895–1979), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister